Гуанилатциклаза сетчатки 1  также известная как  гуанилатциклаза сетчатки 2D  — фермент, который у человека кодируется геном GUCY2D.

Функция 
Этот ген кодирует  сетчатки, которая является членом семейства мембранных гуанилилциклаз. Как и другие мембранные гуанилилциклазы, этот фермент имеет гидрофобную N-концевую сигнальную последовательность за которой расположен большой внеклеточный домен, одиночный трансмембраный домен, киназо-подобный домен и затем каталитический домен гуанилатциклазы. В отличие от других мембранных гуанилилциклаз, этот фермент не активируется натрийуретическими пептидами.

Клиническое значение 
Результатом мутаций в этом гене является Амавроз Лебера и палочко-колбочковая дистрофия-6.

Примечания 

Белки человека
Гены
КФ 4.6.1